Qaarsup Qaqqaa bezeichnet:
 Qaarsup Qaqqaa (Berg, Maniitsoq) (auch Qaarusuup Qaqqaa), Berg im Distrikt Maniitsoq, Grönland
 Qaarsup Qaqqaa (Berg, Paamiut), Berg im Distrikt Paamiut, Grönland
 Qaarsup Qaqqaa (Berg, Qaqortoq), Berg im Distrikt Qaqortoq, Grönland
 Qaarsup Qaqqaa (Berg, Uummannaq), Berg im Distrikt Uummannaq, Grönland